Ontario bezeichnet

 eine Provinz in Kanada, siehe Ontario

 eine Verwaltungseinheit im Bundesstaat New York, siehe Ontario County

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ontario (Illinois)
 Ontario (Indiana)
 Ontario (Iowa)
 Ontario (Kalifornien)
 Ontario (Kansas)
 Ontario (New York)
 Ontario (Ohio)
 Ontario (Oklahoma)
 Ontario (Oregon)
 Ontario (Pennsylvania)
 Ontario (Virginia)
 Ontario (Wisconsin), im Vernon County
 Ontario Beach (New York)
 Ontario Center (New York)
 Ontario Heights (Oregon)
 Ontario on the Lake (New York)

 einen See, siehe Lake Ontario

 ein historisches, britisches Segelschiff, siehe Ontario (Schiff)

 eine Apfelsorte, siehe Ontarioapfel
 eine Rebsorte, siehe Ontario (Rebsorte)
 eine Tomatensorte, siehe Ontario (Tomate)
 einen Messerhersteller, siehe Ontario (Messerhersteller)
 einen Methansee auf dem Saturnmond Titan, siehe Ontario Lacus